Alborache kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alborache (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Alborache (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar